P5 puede referirse a:
 Pizzicato Five, un grupo pop japonés.
 Código IATA de Copa Airlines Colombia.
 Una arquitectura de procesadores de Intel.
 P5 (satélite) nombre alternativo de S/2012 P 1, satélite de Plutón descubierto en 2012.